Леони́д (Ла́зарь) Моисе́евич Пятиго́рский (17 мая 1909, Александровка (Фундуклеевка), Киевская губерния, ныне Кировоградская область) — 12 июня 1993) — советский -теоретик, соавтор Л. Ландау по первому изданию первого тома фундаментального курса по теоретической физике.

Биография 

Родился 17 мая 1909 года в семье Моисея Евсеевича Пятигорского и Марии Марковны Бродской. 17 мая 1919, в период Григорьевского мятежа, потерял всех родных от рук бандитов, был тяжело ранен в правую руку:
Наши все (с нами были еще родственники) стояли у стены, а бандиты — перед окнами у противоположной стены. Раздался залп. Убитых было человек 15. Мама была убита у входа в коридор. Один из бандитов взял моего отца и повел во двор. Он сказал отцу, что если тот отдаст ему зарытое где-то золото, то он его не тронет. Мы пошли к конюшне, и там отец нашел место, где была спрятана коробочка с деньгами, достал её и отдал бандиту. Бандит вывел меня и отца из сарая и выстрелил в отца. …Львовы видели и слышали все, что происходило во дворе. Нушка Львов <друг Л. М.> рассказал мне о том, чего я не помнил. Когда бандит выстрелил в папу, я бросился на бандита и стал рвать на его груди рубаху. Он отбросил меня и выстрелил. Я упал, бандит ушел.

Дальше я помню сам. Папа был еще жив. Пуля попала ему в горло. Понять, что он говорил, было трудно, но я понимал. Папа сказал, что в комнате остались Циля и Соня /Софья Марковна Бродская, младшая сестра матери. — Л.М/, и что я должен идти к ним. На дальнейшие вопросы он не отвечал. Через какое-то время я поднялся и пошел к дому. Голова закружилась, и я упал. Дальше опять со слов Львовых. Когда я упал, открылось окно, и через него перелезла Сонечка. Она разорвала простыню, перевязала мне руку выше локтя и тем самым остановила кровь. После этого она перетащила меня через окно в комнату… Ей было тогда семь лет, а мне десять.

1920—1925 — ампутация руки, детский дом, появление имени Лазарь; Член КПСС с 1930 г.

В 1926—1931 обучался в Харьковском физико-математическом институте (ныне — Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина). В 1931 году поступил в аспирантуру к Л. Д. Ландау, пятым защитил теорминимум Ландау. В 1935—1940 годах занимает должность заведующего кафедрой теоретической физики Харьковского гос. университета (ХГУ). В 1940 году выходит первое издание первого тома курса теоретической физики «Механика». В 1948 — издание книги «Энергия атомного ядра». В 1956 защищает диссертацию. С 1956 года руководит теоротделом во ВНИИФТРИ.

Литература 
 Весны мы всходы молодые. — М.: Дет.лит., 1975.
 Ю. Н. Ранюк. Л. Д. Ландау и Л. М. Пятигорский // Вопросы истории, естествознания и техники, № 4, 1999
 ВНИФТРИ — 50 лет. История и современность. — М.: ФГУП «Стандартинформ», 2006.
 Юрий Ранюк Лаборатория № 1. Ядерная физика на Украине. — АКТА, 2006
 Б. С. Горобец. Трое из атомного проекта: Секретные физики Лейпунские. — М.: Издательство ЛКИ, 2008.
 Б. С. Горобец. Круг Ландау: Жизнь гения — М.: Издательство ЛКИ, 2008.
 Б. С. Горобец. Трагедия первого ученика Ландау // Еврейская газета, 2008, № 7-8 и № 9.
 Б. С. Горобец. Круг Ландау: физика войны и мира — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
 Б. С. Горобец. Круг Ландау и Лифшица — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.

Примечания

Ссылки 
 Ранюк Ю. Н. Л. Д. Ландау и Л. М. Пятигорский // ВИЕТ. 1999. № 4. С. 79-91.
 Журнал «Физика». Издательский дом «Первое сентября»
Гундырев В.Б. Леонид Моисеевич Пятигорский История науки и техники № 04, 2015. С. 51-59.
Гундырев В.Б. Листая архивы. Становление физика. История науки и техники № 09, 2017. С. 77-89
Гундырев В.Б. Л. Д. Ландау и Л. М. Пятигорский. Анамнез конфликта. История науки и техники № 10, 2018. С. 51-67
Гундырев В.Б., Гундырев Н.В. Л. М. Пятигорский. Так бывает… № 11, 2018. С. 11-15
Леонид Моисеевич Пятигорский. Фотографии и материалы...
Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Преподаватели Харьковского университета
Выпускники Харьковского университета
Сотрудники Харьковского Физико-технического института